Les mots pauciflorus, pauciflora et pauciflorum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « aux fleurs peu nombreuses ».

En taxonomie, les mots pauciflorus, pauciflora et pauciflorum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : pauciflorus, pauciflora, pauciflorum.

Voir aussi 
  et , de sens contraire

Épithète spécifique